Kabinett Hasler I steht für:
* Kabinett Adrian Hasler I, liechtensteinische Regierung von 2013 bis 2017
 Kabinett Otmar Hasler I, liechtensteinische Regierung von 2001 bis 2005